Магістр ділового адміністрування
 Московська духовна академія
 Місцева державна адміністрація